Курилович — фамилия. Известные носители:

 Курилович, Ежи (1895—1978) — польский лингвист.
 Курилович, Стефан — польский архитектор.
 Курилович, Роберто (род. ок. 1948) — аргентинский военный лётчик, участник Фолклендской войны.

См. также 
 Курило
 Курилов